Akatsuki (暁) è la parola giapponese per alba. Può riferirsi a:

Astronautica 
 Akatsuki – sonda spaziale nipponica

Anime e Manga 
 Akatsuki – Knightmare Frame della serie Code Geass: Lelouch of the Rebellion R2
 Organizzazione Alba (暁 Akatsuki nell'originale giapponese) – organizzazione immaginaria della serie manga ed anime Naruto
 Akatsuki – manga giapponese
 Akatsuki Shidoosha – personaggio immaginario della serie anime Magica DoReMi

Trasporti 
 Classe Akatsuki – classe di cacciatorpediniere della Marina imperiale giapponese del 1901
 Classe Akatsuki – classe di cacciatorpediniere della marina imperiale giapponese del 1931
 Akatsuki (cacciatorpediniere) – cacciatorpediniere giapponese attivo durante la seconda guerra mondiale